Knarr kan syfta på

 Knarr (skepp) – en skeppstyp som under vikingatiden avsedd för handelsresor över havet
 Knarr – bildas med ett stämbandsljud som kan låta som en knarrande dörr, se röstkvalitet